Norihiro Yamagishi (Kumagaya, 17 de maio de 1978) é um futebolista profissional japonês, goleiro, milita no Montedio Yamagata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Montedio Yamagata
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei